Modbury – città dell'Australia Meridionale, in Australia
 Modbury – villaggio della contea di Devon, nel Regno Unito